APM:

  — схема разметки в MacOS.
 Agile project management — гибкая методология разработки.
 Advanced Power Management — набор функций (API), позволяющий программам управлять параметрами энергопотребления персонального компьютера, совместимого с IBM PC.
  — действия в минуту (в киберспорте).
  — полётный контроллер, совместимый с Arduino.
  — пиплмувер — автоматизированная система перевозки пассажиров.

См. также 
 АРМ